Mitologia: Pomona, deessa romana
 Geografia:
 Pomona (Califòrnia), localitat estatunidenca a l'estat de Califòrnia
 Pomona (Kansas), localitat estatunidenca a l'estat de Kansas
 Pomona (Nova Jersey), localitat estatunidenca a l'estat de Nova Jersey
 Pomona (Nova York), localitat estatunidenca a l'estat de Nova York
 Miscel·lània:
 (32) Pomona, un asteroide
 Botànica
 Pomona (botànica), reproducció fidedigna d'una fruita